Samostyschtsche (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Samostyschtsche (Beresne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Beresne
 Samostyschtsche (Pyrjatyn), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Pyrjatyn